Le qualificazioni del singolare femminile del BNP Paribas Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del BNP Paribas Open  2010 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Elena Baltacha (Qualificata)
 Tamarine Tanasugarn (ultimo turno)
 Petra Martić (Qualificata)
 Sandra Záhlavová (primo turno)
 Arantxa Parra-Santonja (ultimo turno)
 Ayumi Morita (ultimo turno)
 Klára Zakopalová (primo turno)
 Kai-Chen Chang (ultimo turno)
 Anastasija Rodionova (primo turno)
 Karolina Šprem (Qualificata)
 Yung-Jan Chan (Qualificata)
 Akgul Amanmuradova (Qualificata)

 Viktorija Kutuzova (Qualificata)
 Rosana De Los Rios (ultimo turno)
 Shenay Perry (Qualificata)
 Evgenija Rodina (primo turno)
 Patricia Mayr (ultimo turno)
 Varvara Lepchenko (ultimo turno)
 Pauline Parmentier (ultimo turno)
 Ekaterina Byčkova (ultimo turno)
 Kristína Kučová (primo turno)
 Renata Voráčová (primo turno)
 Valérie Tétreault (primo turno)
 Arantxa Rus (ultimo turno)

Qualificati 

 Elena Baltacha
 Nuria Llagostera Vives
 Petra Martić
 Edina Gallovits
 Sloane Stephens
 Cvetana Pironkova

 Michelle Larcher De Brito
 Shenay Perry
 Viktorija Kutuzova
 Karolina Šprem
 Yung-Jan Chan
 Akgul Amanmuradova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2010
WTA Tour 2010